Лернапа́р () — село в Арагацотнской области Армении. Расстояние до Аштарака (центра марза) 57 км. Расположено на южном склоне горы Менаксар Памбакского хребта, на высоте 2100 м над уровнем моря. Климат умеренный. Основное занятие населения землепашство и разведение крупного и среднего рогатого скота.

В деревне находится церковь 1866 года постройки ныне почти разрушенная. В деревне есть также маленькая новопостроенная часовня.

Нынешнее название деревня получила в 1978 году. До этого называлась Ай Памб, Памб Армянский

Глава общины — Манвел Арутюнян

Население

Виды и достопримечательности деревни